Сары Гялин:

 Сары Гялин (песня) — народная песня в Азербайджане, Армении, Ираке, Иране и Турции.
 Сары Гялин (танец) — азербайджанский народный женский танец.
 Сары Гялин (фильм) — фильм азербайджанского режиссёра Явера Рзаева, снятый в 1998 году.